Příjmení Mölzer nosí více významných osobností:

 Andreas Mölzer (* 1952) – rakouský politik a novinář
 Antonín Mölzer starší (1839–1916) – český stavitel varhan
 Eustach Mölzer (1878–1953) – český odborník v oboru vodních staveb a dalších technických oborů
 Václav Michael Mölzer (1830–1899) – český stavitel varhan